Ezequiel Zamora (Barinas), een gemeente in de Venezolaanse staat Barinas
Ezequiel Zamora (Monagas), een gemeente in de Venezolaanse staat Monagas
Ezequiel Zamora (Cojedes), een gemeente in de Venezolaanse staat Cojedes